Парадела:

 Парадела (Испания)
 Парадела (Север-ду-Вога)
 Парадела ди Абреу — португальский журналист и политик